Монте Синаи има више значења:

 Монте Синаи (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи, Куатро Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи, Лимонарсито (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Синаи (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Синаи (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику